Париевка — название населённых пунктов на Украине:

 Париевка — село в Ильинецком районе Винницкой области.
 Париевка — село в Погребищенском районе Винницкой области.